Dit is een lijst van planetoïden 40801-40900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40801) - || 1999 TN38|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (40802) - || 1999 TL39|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (40803) - || 1999 TX39|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (40804) - || 1999 TQ40|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (40805) - || 1999 TW41|| 3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40806) - || 1999 TX41|| 3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40807) - || 1999 TQ48|| 4 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40808) - || 1999 TB53|| 6 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40809) - || 1999 TZ57|| 6 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40810) - || 1999 TK63|| 7 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40811) - || 1999 TL63|| 7 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40812) - || 1999 TV63|| 7 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40813) - || 1999 TJ66|| 8 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40814) - || 1999 TY69|| 9 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40815) - || 1999 TY77|| 11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40816) - || 1999 TX78|| 11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40817) - || 1999 TT79|| 11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40818) - || 1999 TR80|| 11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40819) - || 1999 TT80|| 11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (40820) - || 1999 TY89|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40821) - || 1999 TD90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40822) - || 1999 TM90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40823) - || 1999 TU90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40824) - || 1999 TV90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40825) - || 1999 TZ90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40826) - || 1999 TP91|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40827) - || 1999 TT92|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40828) - || 1999 TM93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40829) - || 1999 TT93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40830) - || 1999 TV93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40831) - || 1999 TU94|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40832) - || 1999 TH95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40833) - || 1999 TJ95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40834) - || 1999 TL95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40835) - || 1999 TM95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40836) - || 1999 TQ95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40837) - || 1999 TX95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40838) - || 1999 TY95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40839) - || 1999 TH96|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40840) - || 1999 TS96|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40841) - || 1999 TQ98|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40842) - || 1999 TX98|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40843) - || 1999 TD99|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40844) - || 1999 TS101|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40845) - || 1999 TL102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40846) - || 1999 TN102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40847) - || 1999 TU102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40848) - || 1999 TZ102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40849) - || 1999 TG103|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40850) - || 1999 TR104|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40851) - || 1999 TZ104|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40852) - || 1999 TX105|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40853) - || 1999 TA106|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40854) - || 1999 TU107|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40855) - || 1999 TG108|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40856) - || 1999 TP108|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40857) - || 1999 TP110|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40858) - || 1999 TR110|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40859) - || 1999 TX111|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40860) - || 1999 TQ113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40861) - || 1999 TR113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40862) - || 1999 TB114|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40863) - || 1999 TL115|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40864) - || 1999 TO115|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40865) - || 1999 TH116|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40866) - || 1999 TU117|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40867) - || 1999 TD118|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40868) - || 1999 TM118|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40869) - || 1999 TN118|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40870) - || 1999 TQ119|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40871) - || 1999 TS120|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40872) - || 1999 TB121|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40873) - || 1999 TL121|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40874) - || 1999 TL122|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40875) - || 1999 TA123|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40876) - || 1999 TH123|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40877) - || 1999 TF124|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40878) - || 1999 TU124|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40879) - || 1999 TX124|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40880) - || 1999 TA125|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40881) - || 1999 TY125|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40882) - || 1999 TZ125|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40883) - || 1999 TB126|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40884) - || 1999 TC126|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40885) - || 1999 TS126|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40886) - || 1999 TE127|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40887) - || 1999 TG128|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40888) - || 1999 TW131|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40889) - || 1999 TY132|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40890) - || 1999 TE133|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40891) - || 1999 TH136|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40892) - || 1999 TY136|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40893) - || 1999 TL138|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40894) - || 1999 TQ138|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40895) - || 1999 TZ140|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40896) - || 1999 TO141|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40897) - || 1999 TG142|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40898) - || 1999 TP142|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40899) - || 1999 TR142|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40900) - || 1999 TV142|| 7 oktober 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten